Diese Liste beschreibt den Kader und die Siege des Radsportteams EF Education-Nippo in der Saison 2021.

Siege

Kader

Weblinks  
  

Radsportteam 2021